Лас Сијенегас има више значења:

 Лас Сијенегас (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Сијенегас (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Сијенегас (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Сијенегас, Лас Сијенегас де Флорес (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику